Алансон (фр. Alençon) — топоним.

 Алансон — город на северо-западе Франции, административный центр департамента Орн в регионе Нижняя Нормандия. 
 Алансон (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия. 
 Графство Алансон — историческая область в Нормандии.
 Алансон, алансонское кружево

См. также 
 Эмильена д’Алансон — французская актриса и танцовщица.